Fafard ist der Familienname folgender Personen:
 Adine Fafard-Drolet (1876–1963), kanadische Sopranistin und Gründerin einer Musikschule
 Antoine Fafard (* ≈1973), kanadischer Fusion-Bassist
 Joe Fafard (1942–2019), kanadischer Bildhauer
 Joseph-Fernand Fafard (1882–1955), kanadischer Politiker
 Leo Fafard, kanadischer Schauspieler